Head Shop bezeichnet:
 alternativ den Headshop
 The Head Shop, US-amerikanische Heavy Rock-Band 1969